Woodward kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Woodward (Iowa)
Woodward (Oklahoma)
Woodward (Pennsylvania)

Woodward kan verwijzen naar de volgende personen:
Bob Woodward, Amerikaans journalist, bekend van het Watergateschandaal
Joanne Woodward, Amerikaans actrice 
Robert Burns Woodward, Amerikaans chemicus en winnaar van de Nobelprijs voor de scheikunde in 1965
Shannon Woodward, Amerikaans actrice